Distelhut ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Distelhut (1914–2002), deutscher Politiker
 Ursula Distelhut (1947–1995), deutsche Politikerin und MdL